«Времена года» () — живописный цикл из четырех картин, созданный Джузеппе Арчимбольдо (; 1527—1593) в 1563 году. Он был подарен императору Максимилиану II в 1569 году вместе с циклом картин «Четыре стихии», написанном в 1566 году. Цикл 1573 года хранится в музее Лувра. Выполнен маслом на холсте. Размер каждой картины — 76 × 64 см.

История 
«Времена года», хранящиеся в Лувре — второй вариант цикла картин 1563 года.  Из цикла 1563 года сохранились только две картины — «Зима» и «Лето», выставленные в Художественно-историческом музее Вены. В 1573 году император Максимилианом II заказал Арчимбольдо копии «Времён года», чтобы сделать подарок для своего друга и союзника, курфюрста Саксонии Августа в знак признательности за поддержку его сына Рудольфа, избранного на престол Священной Римской империи. Вот почему герб Саксонии, два скрещённых меча, появился на символическом плаще Зимы.

Описание 
Картины из цикла «Времена года» («Весна», «Лето», «Осень», «Зима») — это аллегорические портреты четырёх времён года. Символизируют периоды человеческой жизни — юность, молодость, зрелость и старость. Портреты составлены из фруктов, овощей, цветов и других растительных элементов, характерных для каждого времени года. Таким образом, юная Весна вся состоит из трав и множества благоухающих цветов. Молодое пышное Лето, одетое в соломенную блузу, построено из фруктов и овощей. Осень в образе зрелого весёлого человека собрана из спелых фруктов и корнеплодов. И наконец, Зима — немощный старик, созданный из старого пня и покрытый символическим плащом из соломы. Эти точно выписанные элементы природы объединены художником в сложную человеческую форму. Каждую картину обрамляет цветочная гирлянда. Предположительно, цветочные обрамления были дописаны другим художником в XVII веке. Беспрерывный  круговорот «Времён года» был также символом стабильности господства династии Габсбургов перед лицом религиозных волнений и турецкой угрозы.

Примечания 

Циклы картин
Картины Джузеппе Арчимбольдо
Аллегорические картины
Картины из собраний Лувра
Времена года в живописи